Різновид - окремий вид якої-небудь загальної категорії, типу, явища і т. ін.

 Мінеральний різновид - окремий член мінерального виду змінного складу.
 Різновид мови
 Різновид (біологія) - група окремих представників у межах одного виду, що відрізняються певними особливостями від інших представників того самого виду.